Алексе́й Касья́нов:
 Касьянов, Алексей Александрович (1940—2019) — генерал-лейтенант.
 Касьянов, Алексей Сергеевич (род. 1985) — украинский легкоатлет-многоборец, олимпиец, призёр чемпионатов мира и Европы.